CD64 bezeichnet:

 Fcγ-Rezeptor Ia
 Fcγ-Rezeptor Ib
 Fcγ-Rezeptor Ic

Abkürzung